Мальва:
 Мальва — род растений из семейства мальвовых (Malvaceae).
 Штокроза розовая — в просторечии «мальва».
 «Мальва» — рассказ Максима Горького, написанный и опубликованный в 1897 году.
 «Мальва» — советский фильм 1956 года режиссёра Владимир Браун по мотивам рассказов Максима Горького.
 «Мальва» — советский короткометражный фильм 1984 года режиссёра Александра Зельдовича по рассказу Максима Горького.
 Мальва (Самора) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Самора в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Мальва (парашютная система) — 7-секционная парашютная система для работы на точность приземления.
 2С43 «Мальва» — самоходная артиллерийская установка на шасси БАЗ-6010-027.

См. также 

 Мальвазиа
 Мальвазия (значения)
 «Мальвы» («Карусель») — советский музыкальный ансамбль под управлением Юрия Денисова.